Tour de l'Avenir 2018 var den 55. udgave af det franske landevejscykelløb, også kendt som ungdommens Tour de France. Løbet foregik i perioden 17. til 26. august 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var klassificeret som 2.Ncup. Den samlede vinder af løbet blev slovenske Tadej Pogačar.

Ryttere og hold

Danske ryttere
Jonas Vingegaard
Jonas Gregaard
Mikkel Bjerg
Magnus Bak Klaris
Mikkel Frølich Honoré
Andreas Stokbro

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

10. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI Europe Tour 2018